Hargraves est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1975), joueur australien de football australien
Edward Hargraves (1816-1891), aventurier et prospecteur anglais
 (1690-1741), ecclésiastique anglican de Chichester
 (né en 1972), sprinter américain
 (1928-2003), géologiste et professeur américain

Toponyme
Hargraves, cratère de la planète Mars

Voir aussi

Homonymie de patronyme